Le terme visière désigne notamment :
 la partie d'une casquette qui est proéminente vers l'avant, et protège le visage du soleil ;
 un écran facial, souvent intégré à un casque, et destiné à protéger le visage des projections ou de rayonnements;
 la partie amovible d'un heaume ou bassinet protégeant le visage.

Protection contre le soleil
Équipement de protection individuelle
Arme et équipement anti-émeute